Pastor Everaldo
 Everaldo (futebolista)
 Everaldo (voleibolista)

Desambiguação